Toponímia:
 Chelsea (Londres)
 Chelsea (Alabama)
 Chelsea (Dakota del Sud)
 Chelsea (Iowa)
 Chelsea (Maine)
 Chelsea (Manhattan), barri de Manhattan, a Nova York.
 Chelsea (Massachusetts)
 Chelsea (Michigan)
 Chelsea (Oklahoma)
 Chelsea (Vermont)
 Kensington i Chelsea, districte londinenc, Regne Unit 
 Miscel·lània:
 Hotel Chelsea, hotel al barri de Chelsea a l'illa de Manhattan a Nova York.
 Chelsea Football Club, club de futbol anglès de la ciutat de Londres.
 Chelsea Clinton (1980), filla del President nord-americà Bill Clinton.